Myrbärtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Myrbärtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Myrbärtjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Myrbärtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn